Catherine Dejardin (1939-2005), artiste dramatique belge
Georges Dejardin (1914-1993), homme politique wallon
Georges Déjardin (1893-1977), physicien français
Guy Dejardin (1920-2010), pianiste, clavioliniste, arrangeur, orchestrateur et homme de radio français 

Lucie Dejardin (1875-1945), femme politique belge
Pierre Dejardin (né en 1994), pentathlonien français
 Valérie Dejardin (née en 1982), femme politique belge.

Voir aussi

Articles connexes 

Fosse Déjardin, un ancien charbonnage du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais